Football League Championship 2014/2015 to 11. sezon drugiej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Anglii. Z Premier League spadły zespoły Norwich City, Fulham oraz Cardiff City. W obecnym sezonie jest trzech beniaminków Wolverhampton Wanderers, Brentford oraz Rotherham United. Udział będą brały 24 drużyny. Zespoły z dwóch pierwszych miejsc (1., 2.) awansują bezpośrednio do Premier League zaś kolejne cztery (3., 4., 5., 6.) będą walczyć o awans w barażach, ostatnie trzy zespoły (22., 23., 24.) spadną do League One.

Drużyny

Informacje o klubach

Tabela ligowa 

^a Odjęto 3 punkty Rotherham United za wprowadzenie na boisko niedozwolonego zawodnika.

Wyniki meczów 

*

Mecz Blackpool/Huddersfield został odwołany i przyznano wynik 0-0.

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy

Hat-tricki 

4 zawodnik zdobył 4 gole

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 The Football League

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona ligi (ang.)

2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii